Quliyev oder Gulijew (englische Transkription: Guliyev) ist der Familienname folgender Personen:

 Ajas Bachtijarowitsch Gulijew (* 1996), russischer Fußballspieler

 Ekaterina Guliyev (* 1991), russische-türkische Leichtathletin
 Eshgin Quliyev (* 1990), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Fərid Quliyev (* 1986), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Firidun Quliyev (* 1994), aserbaidschanischer Gewichtheber
 Iljas Allakjarowitsch Gulijew (* 1989), russischer Fußballspieler
 Loğman Quliyev (* 1974), aserbaidschanischer Schachspieler

 Namiq Quliyev (* 1974), aserbaidschanischer Schachgroßmeister
 Ramil Quliyev (* 1990), aserbaidschanisch-türkischer Leichtathlet, siehe Ramil Guliyev
 Ramin Quliyev (* 1981), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Ramiz Quliyev (* 1947), aserbaidschanischer Tarspieler und Musikpädagoge
 Rəsul Quliyev (* 1947), aserbaidschanischer Politiker
 Sərxan Quliyev (* 1968), aserbaidschanischer Schachspieler
 Tofiq Quliyev (1917–2000), aserbaidschanischer Komponist
 Vaqif Sabir oğlu Quliyev (* 1957), aserbaidschanischer Mathematiker
 Vilayət Quliyev (* 1952), aserbaidschanischer Politiker
 Zəfər Quliyev (* 1972), russischer Ringer, siehe Safar Safar ogly Gulijew